Regius Professor of Physic henviser til:

 Regius Professor of Physic (Cambridge)
 Regius Professor of Physic (Dublin)

Se også 
 Regius Professor of Medicine